Die Division 1 1997/98 war die 60. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 2. August 1997 und endete am 9. Mai 1998.

Die Liga wurde um zwei Plätze auf 18 Vereine reduziert. Als Aufsteiger kamen LB Châteauroux und der FC Toulouse aus der Division 2 dazu. Die Saison als Meister beendete der RC Lens und wurde damit Nachfolger des AS Monaco. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Lens und der FC Metz (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AS Monaco, Olympique Marseille und Olympique Lyon sowie Girondins Bordeaux und Paris Saint-Germain über die beiden Pokalwettbewerbe. Im UEFA Intertoto Cup des folgenden Jahres spielte AJ Auxerre, SC Bastia und AC Le Havre. In die Division 2 absteigen mussten EA Guingamp, LB Châteauroux und der AS Cannes.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft Racing Lens

Torschützenliste

Siehe auch 
 Division 2 1997/98
 Coupe de France 1997/98
 Championnat National 1 A 1997/98

Weblinks 
 Übersicht auf der Homepage der Ligue 1
 Spiele und Tabelle auf weltfussball.de

1997/98
Fußballsaison 1997/98